Goshainganj kan syfta på följande platser:

Indien 

 Goshainganj (ort i Indien), Uttar Pradesh, Lucknow District, 
 Gosainganj (ort i Indien), Uttar Pradesh, Faizābād, 

Robotskapade Indienförgreningar